Die Handball-DDR-Meisterschaft 1965/66 der Männer diente zur Ermittlung der DDR-Meister im Hallen- und Feldhandball. Meister in der Halle wurde der Titelverteidiger SC DHfK Leipzig, neuer Feldhandballmeister wurde der vorjährige Finalist SC Dynamo Berlin.

Hallenmeisterschaft 
Mit nur einer Niederlage und einem Vorsprung von acht Punkten verteidigte der SC DHfK Leipzig seinen Vorjahrestitel. In seinem letzten Punktspiel (24:20 gegen den ASK Vorwärts Berlin) trat der SC DHfK mit folgender Mannschaft an:

 Bodo Fischer – Peter Randt, Klaus Langhoff, Paul Tiedemann, Hannes Eichhorn, Erwin Kaldarasch, Lothar Fährmann, Schmitt, Wöhler, Otto Hölke.

Mit der BSG Lok Magdeburg SO stieg der Meister von 1963 aus der Oberliga ab, begleitet vom Aufsteiger BSG Motor Eisenach. Erneut hatten die Mannschaften von Betriebssportgemeinschaften (BSG) keine Chance, alle vier zieren das Tabellenende.

Feldmeisterschaft 1966 
Die Feldhandball-Oberliga bestand 1966 erstmals nur aus einer Staffel. Qualifiziert hatten sich die fünf besten Mannschaften der beiden Oberligastaffeln der Vorsaison, Aufsteiger aus dem Handballunterbau gab es nicht. Der neue Meister SC Dynamo Berlin gewann alle 18 Punktspiele und lag am Saisonende sechs Punkte vor dem Lokalrivalen ASK Vorwärts Berlin.

Im letzten Punktspiel des SC Dynamo (25:15 bei Wismut Aue) erzielten folgende Spieler die Tore:

 Rainer Zimmermann (8), Böhnisch (7), Werner Senger (6), Rudi Hirsch (3), Horst Jankhöfer (1)

Wie in der Hallenoberliga landeten die vier BSG-Vertreter auch auf dem Feld am Tabellenende. Die BSG Lok Magdeburg SO musste nach dem Abstieg aus der Halle auch in der Feldoberliga das Feld räumen. Zweiter Absteiger war die SG Dynamo Leipzig.

Quellen 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho, Jahrgang 1966
 Handball. Offizielles Organ des Deutschen Handballverbandes der DDR, Jahrgang 1966

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1965/66

1965
Handballsaison 1965/66